Нижче наведено список 594 муніципалітетів департаменту Ду.

Ду

Ду (департамент)